Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Szamałek – polski pisarz, scenarzysta gier komputerowych
 Krzysztof Szamałek – polski geolog